Poniższa tabela przedstawia największe jeziora Azji, w tym zbiorniki sztuczne:

Przypisy 

 
Listy jezior